Cournon kan avse två kommuner i Frankrike:

 Cournon, Morbihan, i Bretagne
 Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme